Quintus Articuleius Paetus ist der Name folgender Personen:

* Quintus Articuleius Paetus (Konsul 78), römischer Suffektkonsul 78
 Quintus Articuleius Paetus (Konsul 101), römischer Konsul 101